Менчугове — селище міського типу в Донецькій області.
 Менчугове — вантажно-пасажирська залізнична станція Донецької дирекції Донецької залізниці.